Ascott steht für:

 Ascott, Buckinghamshire, ein Adelshaus
 Ascott House, ein Landhaus in Buckinghamshire, England
 Ascott, Warwickshire, ein Dorf in Warwickshire
 Ascott-under-Wychwood, ein Dorf in Oxfordshire
 Ascott d’Oyley, ein Dorf in Oxfordshire
 Ascott Earl, ein Dorf in Oxfordshire
The Ascott Limited, eine führende globale Immobilien-Investmentfirma

Ascott ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Ascott, Pseudonym von Giuliano Carnimeo (1932–2016), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Percelle Ascott (* 1993), britischer Schauspieler
 Roy Ascott (* 1934), britischer Künstler
 Terence Ascott (* 1947), britischer Bauingenieur, Gründer von SAT-7

Siehe auch:
 Ascot
 Ashcott